Zirkel oder Circulus (lateinisch „Kreisbahn“) steht für:

 Zirkel, Gerät zum Zeichnen von Kreisen
 Zirkel (Sternbild), Sternenkonstellation Circinus des Südhimmels
 Zirkel (Studentenverbindung), Monogramm einer Studentenverbindung
 Zirkel Schreibender Arbeiter
 Soziale Gruppe, beispielsweise ein literarischer Zirkel, politischer Zirkel, innerer Zirkel
 Zirkelgesellschaft, Vereinigung der städtischen Oberschicht in Lübeck
 ein Erkennungssymbol in der Freimaurerei
 eine Hufschlagfigur im Reitsport, bei der im Kreis geritten wird, siehe Bahnfigur#Zirkel

Orte:
 Zirkel (Karlsruhe)
 Zirkel (Schwarzatal), Ortsteil von Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Personen:
 E. H. Zirkel (1869–1932), deutscher Maler, Grafiker und Szenenbildner
 Ferdinand Zirkel (1838–1912), deutscher Geologe
 Gregor von Zirkel (1762–1817), deutscher Theologe und katholischer Bischof
 Thorsten Zirkel (* 1977), deutscher Quizspieler

Circulus steht für:
 Circulus vitiosus, System mit mehreren, sich gegenseitig verstärkenden Faktoren, siehe Teufelskreis
 Circulus vitiosus, Fehlschluss, bei dem die Voraussetzungen das zu Beweisende schon enthalten, siehe Zirkelschluss
 Circulus in demonstrando, Zirkelbeweis oder Scheinbeweis, siehe Petitio principii
 Zirkelbezug, zwei oder mehr voneinander abhängige Objekte, die sich gegenseitig aufeinander beziehen

Siehe auch:

 Böhmischer Zirkel
 Circulus arteriosus (Begriffsklärung)
 Dorsum Zirkel, 210 km langer, sogenannter Dorsum im Mare Imbrium auf dem Erdmond
 Goldener Zirkel (Begriffsklärung)
 Hermeneutischer Zirkel
 Lesezirkel